Wirtz:
 Arthur (Michael) Wirtz (en)
 William "Bill" (Wadsworth) Wirtz (en)
 Carl Wilhelm Wirtz (en)
 Daniel (Osvaldo) Wirtz (es)
 Felix Wirtz (Würtz, Wuertz) (en)
 Joseph Wirtz (fr)
 Matthias Wirtz (pl)
 Mildred Scheel, née Wirtz (en)
 Paul Wirtz (Würtz, Würtzen)
 (William Rockwell) «Rocky» Wirtz (en)
 (William) Willard Wirtz